Raphaël-Louis Bischoffsheim – banchiere, politico e mecenate francese di origine tedesca
 Louis-Raphaël Bischoffsheim – banchiere, padre di Raphaël-Louis

Altro 
 Bischoffsheim – comune francese del Basso Reno
 Villa Bischoffsheim – conosciuta anche con il nome di Villa Etelinda è una residenza del XIX secolo, progettata dall'architetto Charles Garnier